Tri-Droid son unidades militares separatistas de las películas de la Guerra de las Galaxias.

Los Tri-Droids eran creaciones mecánicas de la Tecno Unión a lo largo de las Guerras Clon, al servicio de la Confederación. Sirvieron en campos de batalla como Mygeeto y prácticamente eran octuptarras de gran tamaño (ocho metros de altura).

Estos mortíferos robots gigantes fueron desactivados una vez acabadas las guerras en contra de la República Galáctica, cuando Lord Vader asesinó a los líderes confederados en Mustafar. Posteriormente desertaron al planeta Tierra, donde tras ubicarse en México, su líder, Álex Lora, los animaría a formar una banda de Rock and roll conocida como El Tri (banda).

Droides de Star Wars